Ібелін — власна назва.

Топоніми 
 Ібелін — колишнє містечко в Палестині.
 Ібелінський дім — шляхетний франський рід.
 Ібелінський замок — резиденція Ібелінського дому.
 Ібелінська сеньйорія — сеньйорія Ібелінського дому.

Персоналії 
 Ібеліни , або Ібелінські — представники Ібелінського дому.